Zany peut désigner :
 DJ Zany, disc-jockey ;
 Bob Zany, comédien américain ;
 Zany Golf, jeu vidéo.